Масельський Олександр Степанович (1936–1996) — Герой України, голова Харківської обласної державної адміністрації у 1995–1996 роках.
 Масельський Степан Іванович (*1971) — голова Харківської обласної державної адміністрації 2004–2005, небіж Олександра Степановича Масельського.